Berbasco puede referirse a:

 el nombre común de la planta Verbascum chaixii; o
 el nombre común de la planta Verbascum nigrum.